Die Yamadai () steht für:
 die Universität Yamagata
 die Universität Yamaguchi